

Schieren – comune nello Schleswig-Holstein

Schieren – comune